Крістофер Рой Оддлейфсон (,  7 вересня 1950, Брендон) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1966 року виступами за команду «Вінніпег Монархс».

1970 року був обраний на драфті НХЛ під 10-м загальним номером командою «Каліфорнія Голден-Сілс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 10 років, захищав кольори команд «Провіденс Редс», «Бостон Брейвс», «Даллас Блек Гокс», «Бостон Брюїнс», «Ванкувер Канакс» та «Лангенталь».

Загалом провів 538 матчів у НХЛ, включаючи 14 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Лангенталя»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Західного узбережжя
Задрафтовані «Каліфорнія Голден-Сілс»